

Toponymes



Vallée de la Matapédia, vallée dans l'Est du Québec ;
Lac Matapédia, lac situé dans la vallée du même nom ;
Rivière Matapédia, rivière prenant sa source dans le lac du même nom ;
La Matapédia, municipalité régionale de comté du Bas-Saint-Laurent ;
Matapédia, municipalité de paroisse dans la municipalité régionale de comté d'Avignon en Gaspésie ;
Gare de Matapédia, gare ferroviaire située à Matapédia en Gaspésie ;
Matapédia, canton dans la municipalité régionale de comté d'Avignon
Matapédia, circonscription provinciale du Québec,
Comté de Matapédia, ancien comté municipal du Québec.

Noms composés 
Lac-Matapédia, territoire non-organisé dans la municipalité régionale de comté de La Matapédia ;
Seigneurie du Lac-Matapédia, territoire forestier situé dans La Matapédia au Québec,
Forêt refuge du Lac-Matapédia, aire naturelle protégée dans l'est du Québec,
Saint-Alexis-de-Matapédia, municipalité dans la municipalité régionale de comté d'Avignon ;
Réserve faunique des Rivières-Matapédia-et-Patapédia, réserve faunique dans l'Est du Québec ;
Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia, organisme gérant la réserve faunique des Rivières-Matapédia-et-Patapédia ;
Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia, circonscription fédérale du Canada.
Haute-Gaspésie—La Mitis—Matane—Matapédia, ancienne circonscription fédérale du Canada.

Autres 
Matapedia est le nom d'un album de Kate et Anna McGarrigle, sorti en 1996.